Кукер — многозначное слово.

 Кукер — в мифологии южных славян олицетворение плодородия.
 Кукер — село, Гунибский район Дагестана.
 Кукер, Хенрик (1930—2020) — польский боксёр наилегчайшей весовой категории.